Il campionato di Serie B d'Eccellenza di pallacanestro maschile 2004-2005 è stato organizzato in Italia e rappresenta il terzo campionato italiano.

Le trentadue squadre sono state suddivise in due gironi all'italiana su base geografica, con partite di andata e ritorno. Al termine della stagione regolare, le prime otto squadre di ogni girone hanno partecipato ai play-off per la promozione in Legadue, le squadre classificatesi tra il 10º e il 15º posto ai play-out per la retrocessione in Serie B e la 16° retrocede direttamente. I Play-off sono strutturati in modo da far incrociare 4 squadre del girone A con 4 del girone B dando vita a 2 tabelloni tennistici. Le gare si svolgono al meglio delle 3 partite, le vincenti delle 2 finali salgono in serie A2.

Al termine della stagione la Junior Casale Monferrato e la Univer Castelletto Ticino sono promosse nella serie cadetta.

Squadre

Girone A

Girone B 

  Basket Argenta

Stagione regolare

Girone A

Girone B

Play-off

Play-off 1

Play-off 2

Play-out

Primo turno
Sono ammesse ai play-out le squadre classificate dal 10º al 13º posto di ognuno dei due gironi della fase di qualificazione. Chi vince due gare è salvo.
Le formazioni classificate al 14º e 15º posto di ognuno dei due gironi entrano in gioco nel Secondo turno.
Le formazioni classificate al 16º posto di ognuno dei due gironi retrocedono nel Campionato Italiano Dilettanti serie B.

Secondo turno
Le formazioni che vincono due partite sono salve.

Terzo turno
Le formazioni che perdono due partite retrocedono nel Campionato Italiano Dilettanti serie B.

Verdetti
 Promosse in LegADue:
Junior Casale Monferrato
Formazione: Muro, Aimaretti, Cazzaniga, Cristelli, Davolio, Farioli, Ferrero, Formenti, Martinetti, Quaroni. Coach: Marcello Ghizzinardi

Univer Castelletto Ticino
Formazione: Conti, Infanti, Leva, Mossi, Passera, Portaluppi, Rusconi, Sacchetti, Senesi, Serra. Coach: Romeo Sacchetti

 Vincitrice Coppa Italia di lega:  Junior Casale Monferrato
 Retrocesse in serie B2: Argenta Basket, Acqua&Sapone Padova, Pmp Oderzo, Solahart Fidenza
  La Virtus Imola e la Virtus 1934 Bologna non si iscrivono al successivo campionato. Falco Pesaro cede il titolo alla Victoria Libertas Pesaro

Voci correlate 
Coppa Italia Lega Nazionale Pallacanestro 2004-2005

Fonti
Guida ai campionati nazionali di basket LNP 2005

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2004
Pallacanestro nel 2005
2004-2005